Youth (englisch für Jugend) ist die Bezeichnung für:

 Youth (2013), deutsch-israelischer Film von Tom Shoval
 Youth (Lied), ein Lied von Madeline Juno (2016)
 der Künstlername von Martin Glover
 der Originaltitel des Films Ewige Jugend